bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus (Paraíba)
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus (Piauí)
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus (Rio Grande do Norte)
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus (Rio Grande do Sul)
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus da Penha
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus da Serra
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus das Selvas
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus de Goiás
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Amparo
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Araguaia
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Galho
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Itabapoana
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Norte
bom-jesuense – abitanti di Bom Jesus do Tocantins (Pará)